Statistika Maltese Premier League v sezoně 1909/10.

Přehled 
Hrálo se na 5 týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1909
Fotbal v Evropě v roce 1910